Піс () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північ від Парижа, 39 км на північний схід від Ам'єна.

Демографія

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Піс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма